In 1930/31 werd het twintigste Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

SC Preußen Zaborze werd kampioen en Beuthener SuSV 09 vicekampioen. Beide clubs plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. In de groepsfase werd Zaborze vierde en Beuthen groepswinnaar. Hierdoor plaatse Beuthen zich voor de eindronde om de landstitel, waar ze met 0:2 van Hamburger SV verloren.

Bezirksliga

2. Bezirksliga

Industriegruppe

 Play-off laatste plaats

De verliezer speelt de degradatie play-off

Landgruppe

Finale
 Heen

 Terug

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31